Bardana pode referir-se a diversas espécies vegetais:

 Arctium minus
 Arctium lappa

Desambiguação